Simple Things ("cose semplici" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Simple Things – film del 2007 diretto da Andrew C. Erin

Musica 
 Simple Things – album di Carole King del 1977
 Simple Things – singolo di Carole King del 1977, dall'album omonimo
 Simple Things – album di Richie Havens del 1987
 Simple Things – traccia dell'album Allroy Saves degli ALL del 1990
 Simple Things – album degli Zero 7 del 2001
 Simple Things – album di Amy Grant del 2003
 Simple Things – traccia dell'album Confessions di Usher del 2004
 Simple Things – singolo di Armin van Buuren featuring Justine Suissa del 2006
 Simple Things – traccia dell'album Sunny Side Up di Paolo Nutini del 2009